Inno nazionale – composizione musicale a carattere patriottico
 Inno nazionale – singolo di Luca Carboni del 1995
 Inno nazionale – singolo di Jake La Furia del 2013